Muaro (Sijunjung), een plaats in Indonesië
Muaro (Payakumbuh Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing